Brushy Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brushy Butte (Shasta County, Kalifornien, 1174 m)
 Brushy Butte (Shasta County, Kalifornien, 1580 m)
 Brushy Butte (Oregon)
 Brushy Butte (South Dakota)
 Brushy Butte (Texas)